Любжа ()—сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свебодзинский повят, Любушское воеводство. Население 3310 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борышин
 Буче
 Бучина
 Любжа
 Мостки
 Нова-Вёска
 Пшелазы
 Старополе
 Загуже

Прочие поселения 
 Халупчин
 Долиско
 Яниславец
 Ляски
 Мрувчин
 Романувек
 Тычино
 Загае

Соседние гмины 
 Гмина Лагув
 Гмина Мендзыжеч
 Гмина Скомпе
 Гмина Суленцин
 Гмина Свебодзин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Любуского воеводства